Qingzhen Dasi (chinesisch ‚Große Moschee‘) steht für folgende Moscheen in China:

 Große Moschee von Tianjin 天津清真大寺
 Große Moschee von Hohhot 呼和浩特清真大寺
 Große Moschee von Xining 西宁清真大寺
 Moschee zu Xi’an 西安清真大寺
 Große Moschee von Taibei 台北清真大寺
 Große Moschee von Datong 大同清真大寺
 Große Moschee von Baotou 包头清真大寺
 Große Moschee von Tongxin 同心清真大寺